Venedae steht für einen antiken lateinischen Namen

 der Veneter östlich der Weichsel
 der Veneter in Oberitalien